Искија има више значења:
 Искија (Авелино), је насеље у Италији у округу Авелино, региону Кампанија
 Искија (Кјети), је насеље у Италији у округу Кјети, региону Абруцо
 Искија (Фођа), је насеље у Италији у округу Фођа, региону Апулија
 Искија (Напуљ), је насеље у Италији у округу Напуљ, региону Кампанија
 Искија (Салерно), је насеље у Италији у округу Салерно, региону Кампанија
 Искија (Тренто), је насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол